Jokie de Pretneus, een personage in de Efteling
 Jokie (televisieprogramma), een tv-programma.